Karig ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Karig (* 1982), deutscher Autor und Moderator
 Walter Karig (1898–1956), US-amerikanischer Offizier der US-Navy und Schriftsteller
 Joachim Karig (* 1935), ehemaliger Leiter des Ägyptischen Museums in Berlin, der zusammen mit Rainer Leive seit 1972 intensiv die Auffindung des Wracks der Gottfried betreibt.